Le patronyme néerlandais ou allemand Lambrecht est un prénom masculin formé à partir des racines germaniques land (pays) et bert signifiant « illustre » ou « brillant » (voir aussi l'anglais bright). Il correspond au français Lambert.

Il peut se décliner avec le suffixe génitif -s, qui indique une filiation : Lambrechts.

Le -e- peut aussi se muer en -i- : Lambricht, Lambrichts.

Le -ch- est parfois écrit comme -gh- : Lambreght, Lambreghts.

Patronyme

Lambrecht 
 Bart Lambrecht (1968-), médecin belge ;
 Bjorg Lambrecht (1997-2019), coureur cycliste belge ;
 Christine Lambrecht (1965-), femme politique allemande ;
 Dieudonné Lambrecht (1882-1916), agent du renseignement en Belgique durant la Première Guerre mondiale ;
 Félix Lambrecht (1819-1871), politicien français ;
 Henri-Charles Lambrecht (1848-1889), prêtre belge, évêque de Gand ;
 Kálmán Lambrecht (1889-1936), paléontologue hongrois ;
 Roger Lambrecht (1916-1979), coureur cycliste belge ;
 Roger Lambrecht (1931-2022), président belge du club de football KSC Lokeren (1994-2019).
 William Adolphe Lambrecht (1876-1940), peintre, graveur et illustrateur français.

Lambrechts 
 Annie Lambrechts (1961-), patineuse à roulette belge ;
 Charles Lambrechts (1753-1825), homme politique belge et français sous l'Empire ;
 Florent Lambrechts (1910-1990), footballeur belge ;
 Roger Lambrechts (1927-2005), étruscologue belge.

Toponyme
Lambrecht, municipalité allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 Abbaye de Lambrecht
La Commune fusionnée de Lambrecht, commune fusionnée de Rhénanie-Palatinat en Allemagne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme flamand
Patronyme allemand